Milanković ist der Familienname folgender Personen:

Milutin Milanković (1879–1958), serbischer Astrophysiker und Mathematiker
Veljko Milanković (1955–1993), serbischer Soldat